Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Nikola Mektić e Franko Škugor hanno sconfitto Robin Haase e Wesley Koolhof con il punteggio di 63-7, 7-63, [11-9].

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinale)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (secondo turno)

  Oliver Marach /  Mate Pavić (secondo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (secondo turno)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (campioni)
  Raven Klaasen /  Joe Salisbury (primo turno)

Riserve 

  Philipp Kohlschreiber /  Fernando Verdasco (primo turno)

Wildcard 

  Romain Arneodo /  Hugo Nys (primo turno)
  Marko Djokovic /  Novak Djokovic (primo turno)

  Jürgen Melzer /  Dominic Thiem (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2019